Locomobile – casa automobilistica statunitense attiva tra il 1899 ed il 1922
 Locomobile – complesso costituito da un generatore di vapore e una motrice a vapore